Вильгельм Вебер (;  — , Бранденбург, Германия) — немецкий гимнаст и легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе в гимнастике Вебер соревновался в двух дисциплинах. Он занял второе место в индивидуально первенстве, выиграв серебряную медаль, и третье в первенстве на 9 снарядах, получив бронзовую награду.

В лёгкой атлетике Вебер соревновался только в троеборьи, в котором он занял 21-е место.

Через четыре года Вебер принял участие в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх 1908 в Лондоне, но место и результат неизвестны.

Ссылки 
 Вильгельм Вебер на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Гимнасты Германии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1904 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения